Jasmine Paolini era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Kateřina Siniaková.

In finale Siniaková ha sconfitto Elena Rybakina con il punteggio di 6(4)-7, 7-6(5), 6-4.

Teste di serie 

  Emma Raducanu (secondo turno)
  Beatriz Haddad Maia (quarti di finale)
  Elena Rybakina (finale)
  Martina Trevisan (primo turno)
  Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)

 Alizé Cornet (primo turno) 
 Bernarda Pera (ritirata) 
 Ajla Tomljanović (primo turno) 
 Anastasija Potapova (secondo turno)

Wildcard 

  Elizabeth Mandlik (primo turno)
  Petra Marčinko (primo turno)

 Emma Raducanu (secondo turno)

Special ranking 

  Laura Siegemund (primo turno)

Qualificate 

  Cristina Bucșa (secondo turno)
  Jodie Burrage (secondo turno)
  Anna-Lena Friedsam (semifinale)

 Elena-Gabriela Ruse (primo turno) 
 Tara Würth (primo turno) 
 Anastasija Zacharova (primo turno)

Lucky loser 

  Harriet Dart (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Zavarovalnica Sava Portorož 2022